

Cabeça de série

  Andy Murray (Quarta rodada)
  Novak Djokovic (Segunda rodada)
  Milos Raonic  (Quartas de final)
  Stan Wawrinka (Semi final)
  Kei Nishikori (Quarta rodada)
  Gaël Monfils (Quarta rodada)
  Marin Čilić (Segunda rodada)  Dominic Thiem (Quarta rodada)  Rafael Nadal   (Final)  Tomáš Berdych (Terceira rodada)  David Goffin (Quartas de final)  Jo-Wilfried Tsonga (Quartas de final)  Roberto Bautista Agut (Quarta rodada)  Nick Kyrgios (Segunda rodada)  Grigor Dimitrov (Semi final)  Lucas Pouille (Primeira rodada)''

<ol start="17">
 Roger Federer (Campeão)
 Richard Gasquet (Terceira rodada)
 John Isner (Segunda rodada)
 Ivo Karlović (Terceira rodada)
 David Ferrer (Terceira rodada)
 Pablo Cuevas (Primeira rodada)
 Jack Sock (Terceira rodada)
 Alexander Zverev (Terceira rodada)
 Gilles Simon (Terceira rodada)
 Albert Ramos-Viñolas (Primeira rodada)
 Bernard Tomic (Terceira rodada)
 Feliciano López (Primeira rodada)
 Viktor Troicki (Terceira rodada)
 Pablo Carreño Busta (Terceira rodada)
 Sam Querrey (Terceira rodada)
 Philipp Kohlschreiber (Terceira rodada)

Cruzamentos

Fase Final

Primeira Fase

Chave 1

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Chave 2

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Referências
Main Draw

S
Australian Open - Simples masculino